Сан Лукас има више значења:

 Сан Лукас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Лукас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Лукас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Лукас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Лукас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Сан Лукас (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Сан Лукас, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Лукас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Лукас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Лукас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Лукас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Лукас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Лукас (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Лукас (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Лукас (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Лукас (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Лукас (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Лукас (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Лукас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Лукас (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Лукас (Метепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Лукас (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Лукас (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Лукас (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Лукас (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Лукас (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Сан Лукас (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Лукас (Сан Лукас, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Лукас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Лукас, Ла Меса (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Лукас (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лукас (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лукас (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лукас (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лукас (Сантијаго Апостол), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Лукас (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Лукас (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Лукас (Теопантлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Лукас (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Лукас, Ла Моралења (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Лукас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Лукас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Лукас (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Лукас, Ел Кампирано (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Лукас, Ел Хагвеј (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Лукас (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Лукас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Лукас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Лукас (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Лукас (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику